Ламінарієві (Laminariaceae) — родина бурих водоростей, порядку Ламінаріальних (Laminariales). Містить найбільші з відомих морських водоростей: Nereocystis і Macrocystis.

Роди
У таблиці приведені роди, які входять до даної родини.

Література 

Ламінаріальні

Родини водоростей